FAST puede referirse a:

 Fast Auroral Snapshot Explorer
 Telescopio esférico de quinientos metros de apertura (FAST)